Alexander von Falkenhausen – generale tedesco
 Hans-Joachim von Falkenhausen – militare tedesco
 Ludwig von Falkenhausen – generale tedesco
 Vera von Falkenhausen – accademica, storica e filologa tedesca